Die Egyptian Open 1997 fanden vom 12. bis 17. Oktober 1997 in Alexandria, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1997/98 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Gold. Das Preisgeld betrug 100.000 US-Dollar.
 
Im Endspiel traf der topgesetzte Jansher Khan auf den an Position vier gesetzten Jonathon Power. Mit 15:5, 15:11 und 15:7 setzte sich Khan deutlich durch und sicherte sich so den Titelgewinn. Der einzige Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, der im Hauptfeld stand, war der Deutsche Simon Frenz, der in der ersten Runde in drei Sätzen Jansher Khan unterlag.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Squashturnier in Alexandria
PSA World Tour 1997/98